

Населені пункти та їхні частини
 Боброва — село, гміна Лишковіце, Ловицький повіт, Лодзинське воєводство
 Боброва — село, гміна Рудники, Олеський повіт, Опольське воєводство
 Боброва — село, гміна Жиракув, Дембицький повіт, Підкарпатське воєводство
 Боброва — село, гміна Заблудів, Білостоцький повіт, Підляське воєводство
 Боброва — частина села Хробеж, гміна Злота, Піньчовський повіт, Свентокшиське воєводство
 Боброва — лісова осада, гміна Лишковіце, Ловицький повіт, Лодзинське воєводство

Боброва — річка у Республіці Комі, ліва притока Великої Порожньої

Боброва — річка у Харківській області, ліва притока Сухого Торця

Примітки